.coffee

osoby o nazwisku Coffee:
 Claire Coffee

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Coffee (ang. Coffee County) – w stanie Alabama
 hrabstwo Coffee (ang. Coffee County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Coffee (ang. Coffee County) – w stanie Tennessee